Rösttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rösttjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun, 
Stor-Rösttjärnen, sjö i Härjedalens kommun, 
Övre Rösttjärnen, sjö i Härjedalens kommun, 
Rösttjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,

Se även
Röstjärnen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn